Дудерго́фское о́зеро — озеро на южной окраине Красного Села в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Располагается вблизи посёлков Дудергоф и Виллози.

Название происходит от Дудергофских высот.

Длина — 1,3 км, ширина — 0,7 км, глубина — до 4 м. Уровень уреза воды находится на высоте 79,9 м над уровнем моря. Озёрная котловина представляет собой естественную впадину среди моренных холмов центральной части Ижорской возвышенности. Питание дождевое и родниковое. 

Из озера вытекает река Дудергофка. 

Используется для водоснабжения. Около озера обустроена зона отдыха с контрастным заселённым рельефом, на юго-восточном берегу сохранились реликтовые заросли лещины.

Примечания 

Озёра Санкт-Петербурга
Дудергоф
Бассейн Финского залива
Красное Село